est un genre éteint de temnospondyles du Trias inférieur, découvert en Russie.

Description 
Le genre a été nommé en 1936 et l'espèce type, Benthosuchus sushkini, a été nommée en 1929. 
Benthosuchus a été traditionnellement considéré comme un membre de la super-famille des Trematosauroidea, et la famille des Benthosuchidae a été établie en 1940 pour inclure Benthosuchus et le genre de trématosaures Thoosuchus.

Découverte 

Quelques études phylogénétiques récentes ont enlevé Benthosuchus de la super-famille Trematosauroidea entièrement, en le plaçant comme un parent plus proche des Mastodonsauroidea, un autre groupe de temnospondyles du Trias. 
D'autres études conservent le Benthosuchus chez les Trematosauroidea, mais comme Benthosuchus et Thoosuchus ont successivement des positions basales sur ces arbres, ils forment un groupement paraphylétique et non un clade valide. 
Dans les deux cas, la famille des Benthosuchidae est une famille monotypique contenant seulement Benthosuchus.

Phylogénie 
Benthosuchus est traditionnellement considéré comme un proche parent d'un groupe de temnospondyles appelés capitosauridés. 
En particulier, il ressemble beaucoup au genre Wetlugasaurus. Beaucoup des premières analyses phylogénétiques à grande échelle des temnospondyles placent Benthosuchus dans un clade appelé Capitosauria. 
Cependant, des analyses plus récentes telles que celle de Fortuny  (2011) récupèrent Benthosuchus dans un autre clade appelé Trematosauria. De temps en temps , il est regroupé près de la famille des Trematosauridae comme base membre du groupe des Trematosauroidea.
Fortuny  trouvé que Benthosuchus est positionné à l'extérieur de Trematosauroidea comme un trématosauriens plus basale. Ci-dessous un cladogramme de Fortuny  (2011) montrant le placement phylogénétique de Benthosuchus:

Cladogramme des Stereospondyli

Liste d'espèces 
Selon  :
 Benthosuchus bashkiricus
 Benthosuchus bystrowi
 Benthosuchus gusevae
 Benthosuchus korobkovi
 Benthosuchus sushkini
 Benthosuchus uralensis

Notes et références

Liens externes 

 
 

Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Amphibien du Trias
Vertébré du Trias inférieur
Paléontologie en Russie
Taxon fossile décrit en 1936
Stereospondyli